През сезон 1938 – 39, АС Амброзиана-Интер се състезава в турнира на Серия А, Копа Италия и Митропа.
 Серия А: завършват на 3-то място на 4 точки зад шампиона ФК Болоня.
 Копа Италия: След победа на финала над отбора на Новара, Интер печели първата в историята си Копа Италия.
 Митропа: през 1938 г. достигат до четвъртфинал, където са разгромени от Славия Прага (шампиони на турнира) на Йозеф Бицан с общ резултат 10 – 3. През 1939 г. достигат до четвъртфинал, където отпадат от ФК Уйпещ (шампиони на турнира) с общ резултат 4 – 2.

Отбор 

 Президент:  Фердинандо Поцани
 Треньор:  Тони Карнели

Резултати

Серия А

Копа Италия

Митропа

Източници 

ФК Интер по сезон